Flori is een familie van componisten uit de Nederlanden. Zij gebruikten ook de achternaam Florius

Franciscus Florius de Oude, componist uit de Nederlanden (16e eeuw), vader van 
Frans Flori de Jonge, componist afkomstig uit de Nederlanden (16e eeuw) zoon van 1
Georg Flori, componist afkomstig uit de Nederlanden (16e eeuw)), zoon van 1
Jacobus Florii, componist afkomstig uit de Nederlanden (16e eeuw), zoon van 1
Johannes Flori (of Giovanni), componist afkomstig uit de Nederlanden (16e eeuw), zoon van 1
Florius kan betekenen:
 Florius, een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep